Makan ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Makan (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Makan (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Keeril Makan (* 1972), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Makan ist auch eine Bezeichnung für das Gebiet des heutigen Nord-Oman, siehe Magan

Siehe auch:
 Macan